29. Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów, które odbyły się w Mediolanie w dniach 26 – 28 października 1951. W tabeli medalowej tryumfowali reprezentanci USA. Udział wzięło 62 zawodników.

Rezultaty

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1951 w sporcie